Gott peut faire référence à :

 , un village de Shetland,
 .

Personnalités 
  (1762–1840), manufacturier britannique,
  (1794–1864), homme politique américain de New York,
 John Richard Gott (1947- ), astrophysicien américain,
  (1959- ), joueur américain de baseball,
  (1866–1922), personnalité britannique,
 Karel Gott (1939-2019), chanteur tchèque,
  (1957- ), musicien britannique,
 Richard Gott (1938- ), journaliste et historien britannique,
  (1614–1671),
 Trevor Gott (1992-), joueur de baseball américain ;
 William Gott (1897–1942), lieutenant-général britannique.

Homonymie de patronyme